1-я армия в Италии существовала трижды:
 1-я армия (Италия, Первая мировая война)
 1-я армия (Италия, 1938—1940)
 1-я армия (Италия, 1943)
 1-я армия (Италия, 1944—1945)